Джон Гілберт Вайнант () (*23 лютого 1889 — †3 листопада 1947) — американський політичний діяч, дипломат, губернатор штату Нью-Гемпшир.
 Скотт Вайнант () — американський телережисер і продюсер.